

Населені пункти та їхні частини
 Влостово — село в гміні Єзьора-Вельке Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Влостово — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Влостово — частина села Хвалково в гміні Кробя Гостинського повіту Великопольського воєводства

Примітки